Процес наповнювання чогось чимось.
 завантаження завантаження (логістичне) — складська операція
 В комп'ютерних системах може означати початок роботи комп'ютерної програми або процес переведення або копіювання дати з одного носія дати до другого.
 Завантаження операційної системи
 Завантаження програмам
 Завантаження файлів
 Завантаження даних ETL